Holroyd ist der Familienname folgender Personen:

 John Holroyd-Reece (1897–1969), britischer Verleger, Diplomat und Übersetzer
 Les Holroyd (* 1948), britischer Musiker
 Michael Holroyd (* 1935), britischer Biograph
 Norman Holroyd (1914–2002), britischer Gewichtheber
 Patricia A. Holroyd (* 19??), US-amerikanische Paläontologin

Siehe auch:
 Holroyd City, ein lokales Verwaltungsgebiet in Australien